Kukkonen est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (née en 1990), joueuse finlandaise de football
Antti Kukkonen (1889-1978), homme politique finlandais
Lasse Kukkonen (né en 1981), joueur finlandais de hockey sur glace
 (né en 1988), joueur finlandais de hockey sur glace
Petter Kukkonen (né en 1975), coureur finlandais de combiné nordique
 (1947-2016), joueur finlandais de ski d'orientation
 (né en 1958), joueur finlandais de ski d'orientation

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois